Bal dziewic (ang. purity ball) – wieczór taneczny organizowany przez ewangelików, w którym udział biorą ojcowie (lub ojczymowie albo przyszli teściowie) i ich córki. Imprezy te mają na celu zachęcenie młodzieży do przedmałżeńskiej abstynencji seksualnej.

Ojcowie przysięgają: Biorąc Boga na świadka, jako autorytet i obrońca mej córki, przysięgam uroczyście chronić jej czystości. 

Dziewczęta natomiast wypowiadają przysięgę o następującej treści: Przysięgam Bogu, samej sobie, jak i swojej rodzinie, że pozostanę czysta, zarówno w myślach, jak i w czynach, aż do dnia zamążpójścia.

Bale takie organizuje się tylko dla dziewcząt (nigdy dla chłopców). W 1995 roku 12% ogółu amerykańskiej młodzieży złożyło tego typu przysięgę. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych w 2005 roku, z publicznej czy pisemnej przysięgi tego typu nie wywiązuje się 88% młodzieży.

Bibliografia 
 Dag Øistein Endsjø, Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks homoseksualny, Warszawa 2011, Wydawnictwo Czarna Owca,  (Sex og religion 2009)

Aseksualność
Bale
Ewangelicyzm
Kobieta w religii
Socjologia i antropologia rodziny
Młodzież